Асоциа́льность — это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в обществе, общественной морали.

Асоциальность (социальное безразличие) — отсутствие сильной мотивации к социальному взаимодействию и/или присутствие одной мотивации для одиночной деятельности. Асоциальность отличается от антисоциальности тем, что последняя подразумевает открытую неприязнь к другим людям и/или к обществу в целом. Не следует также асоциальность путать с мизантропией.

История 
Понятие «асоциальность» стало использоваться, в основном, с первой половины XX века в качестве собирательного политического термина, обозначающего неблагополучных людей из низших слоёв общества. «Асоциальными» считались и, применительно к различным обществам, продолжают считаться попрошайки, бродяги, бездомные, проститутки, сутенёры, получающие пособие по социальному обеспечению, наркоманы, алкоголики, цыгане и лица, недееспособные вследствие психического расстройства.

Асоциальность является скорее положительной чертой характера в некоторых монашеских традициях, в частности в католицизме, буддизме и суфизме. В православной традиции асоциальное поведение верующего мирянина или монашествующего — признак удалённости от мира и близости его к Богу (блаженные, юродивые).

Асоциалы в концентрационных лагерях Третьего рейха были вынуждены носить значки с чёрными треугольниками. Такой же опознавательный знак был у умственно отсталых, психически больных, бездомных, алкоголиков, проституток и пацифистов.

Асоциальность при психических расстройствах 
В американском Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам пятого издания (DSM-5) асоциальность, как отсутствие мотивации к социальному взаимодействию, указана в качестве одного из «негативных» симптомов шизофрении. В крайних степенях она характеризуется неспособностью сопереживать, чувствовать близость с кем-либо или неспособностью сформировать близкие отношения с другими людьми.

Выделяется гебоидность — не полностью развернувшееся гебефреническое состояние, проявляющееся дурашливостью, нарушениями влечений, развязностью в поведении и асоциальностью. Асоциальное поведение у них способствует снижению нравственных установок, отказу от учёбы и отказу от труда.

Подростки и юноши с шизотипическим расстройством (так как расстройство начинает проявляться именно в этом возрасте) часто вовлекаются в компании лиц с асоциальным поведением.

У страдающих алкоголизмом на поздних стадиях болезни происходят изменения психики, деградация личности с асоциальностью.

Лица с инфантилизмом легко вовлекаются в асоциальную среду: они принимают стиль жизни, образ мыслей и поведение, соответствующие этой среде.

В подростковом возрасте при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) характерны хулиганские выходки и асоциальное поведение.

У употребляющих опиаты характерно асоциальное поведение и асоциальные черты в преморбиде.

Асоциальность у подростков 
Для многих подростков молодёжные субкультуры и асоциальный образ жизни — одна из форм протеста против привычного образа жизни.

Национал-социализм 

В эпоху национал-социализма асоциальными называли людей, ставших жертвами активного преследования. Акция «не работающий на рейх» стала кульминацией «преследования асоциального» в национал-социализме. С 1938 года Управление социального обеспечения Германии призвало полицию арестовывать «асоциальных» личностей. Вместо того чтобы получить помощь, нуждающиеся и бездомные собирались и уничтожались властями. В этом социальном строе было претворено в жизнь полное уничтожение людей с девиантным поведением.

Критика 
Концепция асоциальности понимается противоречиво, так как общество может восприниматься только как единое целое. То, что называют асоциальным, может являться таковым только по отношению к обществу. Эта концепция довольно часто применяется для произвольного отчуждения групп, которые определяют себя как преобладающее большинство.

Примечания

См. также 
 Девиантное поведение
 Десоциализация
 Антисоциальность
 Нравственное помешательство
 Аморализм
 Социальное поведение
 Социопат

Литература 
 Wolfgang Ayaß: 'Asoziale' im Nationalsozialismus, Stuttgart: Klett-Cotta , 1995, ISBN 3-608-91704-7;
 Sven Korzilius: «Asoziale» und «Parasiten» im Recht der SBZ/DDR. Randgruppen im Sozialismus zwischen Repression und Ausgrenzung, Köln: Böhlau Verlag, 2005; kritische Rezension für H-Soz-u-Kult;
 Christa Schikorra: Kontinuitäten der Ausgrenzung : «asoziale» Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, Berlin : Metropol, 2001 Rezension;
 Joachim Windmüller: Ohne Zwang kann der Humanismus nicht existieren … — «Asoziale» in der DDR, Frankfurt am Main [u. a.] : Lang, 2006;
 Steffen Hirsch: Der Typus des «sozial desintegrierten» Straftäters in Kriminologie und Strafrecht der DDR. Ein Beitrag zur Geschichte täterstrafrechtlicher Begründungen, Göttingen: Sierke Verlag, 2008 zum Inhalt.

Ссылки 
 Gage für ein paar asoziale Sprüche;
 BBC News 28. Juli 2010;
 Anti-social behaviour, It’s back, Another Blairite theme is resurrected, 1. Oktober 2009;
 Gedenken an die Opfer der Aktion «Arbeitsscheu Reich»;
 [Peter Nowak: Die neuen Asozialen — Die Jagd nach Steuerflüchtigen ist mit populistischen Tönen unterfüttert, Telepolis, 18. Februar 2008];
 Asbos come into force on Monday;
 Arbeitskreis «Marginalisierte — gestern und heute!»;
 BBC Q&A Anti-social behavior orders;
 Anti-Social Behaviour.org.uk;
 Antisocial behaviour in Ireland;
 Mass murder, shooting sprees and rampage violence: Research roundup;
 United States Crime Rates 1960—2011;
 Experts Say Mass Murders Are Rare but on Rise.

Человеческое поведение
Черты личности
Социальное поведение
Симптомы психических расстройств